Eye – piosenka zespołu Smashing Pumpkins
 The Eye – albumy muzyczne
 Eye – brytyjskie czasopismo okulistyczne

Miasta Anglii:
 Eye – miasto w hrabstwie Cambridgeshire
 Eye – miasto w hrabstwie Herefordshire
 Eye – miasto w hrabstwie Suffolk

Rzeki w Wielkiej Brytanii:
 Eye Water – rzeka w Szkocji
 Eye Brook – rzeka w Anglii

Zobacz też: Oko (ujednoznacznienie)